Крепостной (крепостная) — многозначный термин:

Топоним 
 Крепостной Зилаир — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Крепостной Зилаир — река в Башкортостане, приток реки Сакмара.
 Крепостной переулок — переулок в Печёрском районе города Киева.
 Крепостной переулок — переулок в городе Таганроге.

 Крепостная — станица в Северском районе Краснодарского края.

Другое 
 Крепостной акт — письменное обязательство, договор в законодательстве Российской империи.
 Крепостной театр — частный театр, состоявший из крепостных актёров.
 Крепостной театр Дурасова — крепостной театр дворян Дурасовых.
 Крепостной театр Каменского — публичный крепостной театр графа С. М. Каменского.
 Крепостной театр Шереметевых — крепостной театр дворян Шереметевых.
 Крепостной мост — подъёмный мост, использующийся в фортификации.
 Крепостной мост — инженерное сооружение через Крепостной пролив в Выборге.
 Крепостной флаг России — поднимается на флагштоках морских крепостей и береговых объектов России.
 «Крепостная» — украинский телесериал Феликса Герчикова и Макса Литвинова.

См. также 
 Крепость — фортификационное сооружение.
 Крепостная стена — элемент фортификационного сооружения.
 Крепостная артиллерия — совокупность артиллерийских систем для обороны фортификационных сооружений при крепостях.
 Крепостная башня — часть крепостной стены.
 Крепостное право — форма крестьянской зависимости от землевладельцев.
 Крепостное право в России — система земельных правоотношений в России.
 Дворовые люди — крепостные крестьяне, которых использовали в качестве домашней прислуги.